Municipio de McMillan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de McMillan (condado de Luce, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Luce.
 Municipio de McMillan (condado de Ontonagon, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ontonagon.